Wu Jing ist der Name folgender Personen:

 Wu Jing (Östliche Han-Dynastie)  († 203), chinesischer Beamter
 Wu Jing (Tang-Dynastie)  (670–749), Gelehrter
Wu Jing (Schauspieler, 1974)
Wu Jing (Schauspielerin, 1949)